Жемчуго́в (Жемчуго́ва) — русская фамилия. Образована от слова «жемчуг». Ударение в слове переместилось уже после того, как была образована фамилия (, ). Известные носители:

Жемчугов 
 Жемчугов, Александр Петрович (род. 1951) — художник-ювелир.
 Жемчугов, Валентин Васильевич (1928—1997) — советский футболист.
 Жемчугов, Владимир Павлович (род. 1970) — Герой Украины.
 Жемчугов, Сергей Александрович (род. 1972) — советский, российский и белорусский футболист.



Примечания

См. также 
 Жемчужная
 Жемчужников